Joachim steht für:

 Joachim (Vorname), männlicher Vorname

Joachim ist der Familienname folgender Personen:
 Amalie Joachim (auch Amalie Weiß; 1839–1899), österreichisch-deutsche Sängerin (Alt)
 Aurélien Joachim (* 1986), luxemburgisch-belgischer Fußballspieler
 Benoît Joachim (* 1976), luxemburgischer Radrennfahrer
 Christian Joachim (um 1680 – nach 1745), deutscher Orgelbauer
 Dorothee Joachim (* 1949) deutsche Malerin der abstrakten Farbmalerei
 Eduard Joachim (1905–1987), deutscher Landrat
 Eleanor Joachim (1874–1957), neuseeländische Autorin
 Erich Joachim (1851–1923), deutscher Archivar
 Ernst Walter Joachim (1901–1976), österreichischer Fußballer, seit 1917 jüngster Fußballnationalspieler Österreichs

 Heinrich Joachim (1860–1933), deutscher Arzt und Standespolitiker
 Heinz Joachim (1919–1942), deutscher Widerstandskämpfer
 Hermann Joachim (1868–1931), deutscher Historiker und Altphilologe
 Irène Joachim (1913–2001), französische Sängerin (Sopran)
 Jaques Joachim (1866–1925), österreichischer Redakteur
 Johann Friedrich Joachim (1713–1767), deutscher Jurist, Historiker und Numismatiker
 John Joachim (1874–1942), US-amerikanischer Ruderer
 Joseph Joachim (auch Josef Joachim; 1831–1907), österreich-ungarischer Violinist, Dirigent und Komponist
 Joseph Joachim (Schriftsteller) (auch Josef Joachim; 1834–1904), Schweizer Schriftsteller
 Julian Joachim (* 1974), englischer Fußballspieler
 Marianne Joachim (1921–1943), deutsche Widerstandskämpferin
 Mitchell Joachim (* 1972), US-amerikanischer Lehrer und Architekt
 Nadine Joachim (* 1975), deutsche Karateka
 Olaf Joachim (* 1965), deutscher Biologe und Politiker (SPD)
 
 Peter Mico Joachim, bekannt als Billy Mo (1923–2004), deutscher Trompeter, Schlagersänger und Hochschullehrer
 Tanja Joachim (* 1992), deutsche Volleyballspielerin
 Walter Joachim (1912–1976), deutscher Karambolagespieler
 Wilhelm Joachim (1811–1858), deutscher Augenarzt

Siehe auch:
 Orkan Joachim, Sturm in Mitteleuropa (2011)
 Joachim genannt Thalbach
 Joachimschronik, Chronik über die Zeit der Rus vom 8. bis zum 11. Jahrhundert